Hampe, en typographie : partie descendante des lettres  (g, p, q, y). (Contraire, partie ascendante Haste)
 Hampe, en botanique : tige unique dressée qui supporte feuilles et fleurs.
 Hampe : Long manche d'une arme d'hast ou d'un drapeau.
 Hampe, en boucherie : morceau de viande particulier, correspondant au diaphragme du bœuf, du veau, ou du cheval.
 Hampe, en solfège : barre verticale attachée à une tête de note pour modifier sa valeur rythmique.
 Hampe - Manche d'un pinceau.
 La Hampe, dans le domaine de la pèche, correspond à la partie droite d'un hameçon